Eulalia puede referirse a:

Personajes 
 Eulalia, nombre propio de origen griego Ευλαλια, significando "elocuente". Existe también la forma masculina del nombre.

Santas 
 Santa Eulalia de Barcelona (h.290-†303) – Festividad 12 de febrero.
 Santa Eulalia de Mérida (h.292-†304) – Festividad: 10 de diciembre.

Las dos tienen hagiografías similares, pues es posible caso de duplicación según los bolandistas. (véase: :ca:Duplicació de personalitat hagiogràfica)

Varios lugares fueron nombrados a la honra de estas santas, véase Santa Eulalia.

Otros 
 Eulalia de Borbón (*1864–†1958), infanta de España, hija de la reina Isabel II de España.
 Eulalia Ramón, actriz española.
 Eulalia Guzmán, arqueóloga mexicana.
 Eulalia Galvarriato, escritora española.
 Eulalio, antipapa en 418-419.
 Eulalio Gutiérrez fue presidente de México 1914-15.
 Eulalio García, ciclista español.
 Eulalio González, actor mexicano.

Ciencia 
 (495) Eulalia, asteroide.
 Eulalia, género de plantas de la familia de las poaceas.
 Eulalia japonica, sinónimo de Miscanthus sinensis, planta de la familia de las poaceas. 
 Eulalia, género con unas 20 especies de anélidos poliquetos de la familia Phyllodocidae.  
 Eulalia, sinónimo del género Odontomyia, insectos dípteros de la familia Stratiomyidae..
Adelpha eulalia, especie de insecto lepidóptero de la familia Nymphalidae.

Miscelánea 
 Eulalia, novela de Brian Jacques, publicada en 2007.
 Eulalia Bon, fue casada con el protagonista principal de la novela "Absalom, Absalom!" de William Faulkner.
 "Eulalia", pintura de Jeffrey Simmons de 1998, ubicada en Tacoma Art Museum.
 el nombre común de la planta '''''Genista scorpius

de:Eulalia
it:Eulalia
pl:Eulalia
sl:Evlalija
sv:Eulalia